Freney peut désigner :

Personnes 
 Jacqueline Freney (1992- ), nageuse paralympique australienne
 James Freney (1719-1788), bandit de grand chemin irlandais

Lieux 
 Freney, commune de Savoie.
 Le Freney-d'Oisans, commune de l’Isère

Homonymie de toponyme